Ума́н () — муниципалитет в Мексике, штат Юкатан, с административным центром в одноимённом городе. Численность населения, по данным переписи 2010 года, составила  человека.

Общие сведения 
Название Umán c майяйского языка можно перевести как: твоя дорога.

Площадь муниципалитета равна 350 км², что составляет 0,88 % от площади штата, а наивысшая точка — 10 метров над уровнем моря, расположена в поселении Тисимуль.

Он граничит с другими муниципалитетами Юкатана: на севере с Уку, на востоке с Меридой, на юге с Абалой и Чочолой, на западе с Самахилем.

Учреждение и состав 
Муниципалитет был образован в 1837 году, в его состав входит 62 населённых пункта, самые крупные из которых:

Экономика 
По статистическим данным 2000 года, работоспособное население занято по секторам экономики в следующих пропорциях:
 торговля, сферы услуг и туризма — 46,8 %;
 производство и строительство — 45,5 %;
 сельское хозяйство и скотоводство — 6,7 %;
 безработные — 1 %.

Инфраструктура 
По статистическим данным 2010 года, инфраструктура развита следующим образом:
 протяжённость дорог: 165 км;
 электрификация: 98,7 %;
 водоснабжение: 96,9 %;
 водоотведение: 74,9 %.

Достопримечательности 
В муниципалитете можно посетить:
 бывший монастырь Святого Франсиска Ассизского, построенный в XVIII веке;
 часовни, построенные в XX веке;
 бывшие асьенды Яшкопойль, Штепен и Хунцити;
 археологические памятники цивилизации майя вблизи Умана, Болона, Хоцуса и Кисиля.

Фотографии

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

См. также 
 Муниципалитеты Юкатана
 Портал:Мексика

Муниципалитеты Юкатана